Bieg na 1500 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992 rozegrano 16 lutego na torze L’anneau de vitesse. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został Norweg Johann Olav Koss.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992